Alleman (film)
 Alleman (Iowa), een plaats
 Albert Alleman
 Hans Alleman